Эскадренный миноносец «Хобсон» () — американский эсминец типа Gleaves.

Заложен на верфи Charleston Navy Yard, Чарльстон 14 ноября 1940 года. Спущен 8 сентября 1941 года, вступил в строй 22 января 1942 года.

15 ноября 1944 года переклассифицирован в быстроходный тральщик DMS-26.

27 апреля 1952 года затонул в результате столкновения с авианосцем CV 18 «Wasp» в Северной Атлантике.

Из ВМС США исключён 29 июля 1944 года.

Ссылки 
 
 

Эскадренные миноносцы типа «Гливс»